Ханенко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Ханенко Богдан Іванович (1849–1917) — колекціонер української старовини і творів мистецтва, археолог, меценат.
 Ханенко Варвара Ніколівна (1852–1922) — колекціонерка, меценатка. Старша донька Ніколи Терещенка, дружина Богдана Ханенка.
 Ханенко Данило Лаврентійович (? — 1695) — наказний лубенський полковник, племінник гетьмана Михайла Ханенка і батько генерального хорунжого Миколи Ханенка.
 Ханенко Микола Данилович (1693–1760) — політик і державний діяч Гетьманщини, генеральний хорунжий, мемуарист.
 Ханенко Михайло Степанович (1620–1680) — гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Правобережній Україні.
 Ханенко Олександр Іванович (1805–1895) — громадський і культурний діяч, збирач української старовини, правнук Миколи Ханенка.
 Ханенко Святослав Михайлович (* 1953) — народний депутат України, член ВО «Свобода».

Українські прізвища
Прізвища на -енко